Als Europameisterschaft 1998 oder EM 1998 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1998 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft der Junioren 1998 in Deutschland
 Badminton-Europameisterschaft 1998 Sofia (Bulgarien)
 Biathlon-Europameisterschaften 1998 in Minsk (Belarus)
 Bob-Europameisterschaft 1998 in Igls (Österreich)
 Crosslauf-Europameisterschaften 1998 in Ferrara (Italien)
 Curling-Europameisterschaft 1998 in Flims (Schweiz)
 Dreiband-Europameisterschaft 1998 in Aubagne (Frankreich)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1998 in Malung und Mora (Schweden)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1998 in Mailand (Italien)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1998 in Helsinki (Finnland)
 Faustball-Europameisterschaft 1998 in Oldenburg (Deutschland)
 Fechteuropameisterschaften 1998 in Plowdiw (Bulgarien)
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 1998 in Bukarest (Rumänien)
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 1998 in Agia Napa, Derynia, Larnaka und Paralimni (Zypern).
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1998 in Schottland
 U-18-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 1998
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1998 in Riesa (Deutschland)
 Handball-Europameisterschaft der Männer 1998 in Bozen und Meran (Italien)
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 1998 in Amsterdam und ’s-Hertogenbosch (Niederlande)
 U-20-Handball-Europameisterschaft der Männer 1998 in Österreich
 U-19-Handball-Europameisterschaft der Frauen 1998 in Slowakei
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 1998 in Ourense (Spanien)
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 1998 in Kopenhagen (Dänemark)
 IISHF Frauen-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 1998 in Kopenhagen (Dänemark)
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 1998 Coulaines (Frankreich)
 Judo-Europameisterschaften 1998 in Oviedo (Spanien)
 Kanuslalom-Europameisterschaften 1998 in Roudnice nad Labem (Tschechien)
 Karate-Europameisterschaft 1998 in Belgrad (Jugoslawien)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1998 in Budapest (Ungarn)
 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf 1998 in Uppsala (Schweden) und Warschau (Polen)
 Motorrad-Europameisterschaft 1998
 Poolbillard-Europameisterschaft 1998 in Luxemburg (Luxemburg)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1998 in Enschede (Niederlande)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1998 in Feld am See (Österreich)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1998 in Oberhof (Deutschland)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1998 in Porto (Portugal)
 Ringer-Europameisterschaften 1998 in Minsk (Belarus) und Bratislava (Slowakei)
 Kurzbahneuropameisterschaften 1998 in Sheffield (Großbritannien)
 Shorttrack-Europameisterschaften 1998 in Budapest (Ungarn)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1998 in Helsinki (Finnland)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 1998 in Helsinki (Finnland)
 EBSA U19-Snookereuropameisterschaft 1998 in Rabat (Malta)
 Taekwondo-Europameisterschaften 1998 in Eindhoven (Niederlande)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1998 in Eindhoven (Niederlande)
 Turn-Europameisterschaften 1998 (Frauen) in St. Petersburg (Russland)
 Turn-Europameisterschaften 1998 (Männer) in St. Petersburg (Russland)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 1998 in Rhodos (Griechenland)

!Europameisterschaft 1998
1998